Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Thurien – Eure
Saint-Thurien – Finistère